Felix Platter ist der Name folgender Personen:

* Felix Platter (Mediziner, 1536) (1536–1614), Schweizer Mediziner, Stadtarzt, Anatom und Psychiater
 Felix Platter (Mediziner, 1605) (1605–1671), Schweizer Mediziner und Naturforscher